Rapport (franz. rapport: „mündlicher Bericht, Beziehung, Verhältnis, wirtschaftlicher Ertrag“) steht für:
 Rapport (Psychologie), der Zustand verbaler und nonverbaler Bezogenheit von Menschen aufeinander, z. B. in der Hypnose.
 Rapport (Textil), die kleinste abgeschlossene Einheit eines Musters oder einer Gewebebindung im Textil- und Grafikbereich.
 Rapport (Bauwesen), im Baubereich das interne und externe Controlling.
 Rapport (Militär), im Militärwesen eine Meldung oder ein Bericht.
 die Beurteilung der Qualität eines empfangenen Signals  in der Funktechnik, z. B. im RST-System (Nachrichtentechnik)
 Rapport (Kunstwissenschaft), ständige Wiederholung eines Motivs bei Geweben, Teppichen, Tapeten, Ornamenten, durch die eine Musterung, ein Ornament, entsteht.
 in den Medien:
Rapport (Nachrichtensendung), eine schwedische Nachrichtensendung.
Rapport (Wochenzeitung), eine afrikaanssprachige Wochenzeitung in Südafrika.

Rapport ist der Familienname folgender Personen:
 Jovana Rapport (* 1992), serbische Schachspielerin.
 Mike Rapport, US-amerikanischer Historiker an der University of Glasgow.
 Richárd Rapport (* 1996), ungarischer Schachspieler.